Kuukajik bezeichnet:
 Kuukajik (Fluss, Ammassalik), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuukajik (Fluss, Nordost-Grönland-Nationalpark), Fluss im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland